Le tournoi de tennis d'Hilversum est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 1985 se dispute du 4 au .

Katerina Maleeva remporte le simple dames. En finale, elle bat Carina Karlsson, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Marcella Mesker et Catherine Tanvier.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours 
Trois têtes de série sont exemptées de premier tour.

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis d'Hilversum
 Saison 1985 de la WTA

Lien externe 
  Site de la WTA

Navigation 

WTA 1985
Hilversum
Sport aux Pays-Bas en 1985
Tennis en novembre 1985